Taal:
Schots (taal), een Germaanse taal, ook Laagland-Schots of Lallans, een officiële streektaal met onder andere Engelse invloeden
Schots-Gaelisch, een Keltische taal
Schots-Engels, een dialect van het Engels
Afkomstig uit, of betrekking hebbend op Schotland
Schots (schaakopening)
Schots gambiet
een ijsschots